Hanna Olsson kan avse:

* Hanna Olsson (författare)
 Hanna Olsson (ishockeyspelare)